Гув'є́, Ґув'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 38 км на північ від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 36 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3559 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9146,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Історія муніципалітету Гув'є 
 Гув'є на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Гув'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза